De Grand Prix-wegrace van Imola 1998 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 6 september 1998 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Imola